Ouderlijk toezicht, voorzieningen in digitale producten om digitale media te begrenzen
 Parental Control, Amerikaans televisieprogramma